Девятаев — фамилия:
 Девятаев, Михаил Петрович (1917—2002) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 «Девятаев» — фильм 2021 года.